Linfa (botanica) – liquido circolante all'interno delle piante.
Linfa (zoologia) – Liquido circolante nel sistema linfatico degli animali e dell'uomo.

Altri progetti